Il singolare del torneo di tennis Quebec Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Marty Riessen 6–1, 6–4, 6–7, 6–0.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Quebec Open 1973